Huntsman peut faire référence à :
 Benjamin Huntsman (1704-1776), métallurgiste anglais qui révolutionna la production d'acier ;
 Jon Huntsman, Sr. (1937-2018), homme d'affaires et philanthrope américain ;
 Jon Huntsman, Jr. (1960-), homme politique américain ;
 Huntsman (fromage) ;
 Centre des sciences de la mer Huntsman ;
 Huntsman Corporation, un groupe chimique américain.

Homonymie de patronyme